Рие́кстиньш () — латышская фамилия.

Известные носители:
 Риекстиньш, Альфред Паулович (1913—1952) — ваффен-унтерштурмфюрер Латышского добровольческого легиона СС.
 Риекстиньш, Марис (род. 1963) — латвийский государственный деятель.
 Риекстиньш, Эдийс (1972—1991) — одна из жертв баррикад 1991 года в Риге.